Весы — прибор для измерения веса тел. Также может означать:
 Весы — зодиакальное созвездие.
 Весы — знак зодиака.
 «Весы» — научно-литературный и критико-библиографический ежемесячный журнал, выходивший в Москве в 1904—1909 годах.
 «Весы» — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи пятого ранга.